Megaw ist der Familienname von:
 Helen Megaw (1907–2002), irische Kristallographin

Sonstiges:
 Megaw Island, Insel im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis